San-Gavino (graphie française) ou San Gavino (graphie italienne) est un hagiotoponyme qui se rencontre en Corse et en Italie.

San-Gavino-di-Carbini, commune de Corse-du-Sud
 San-Gavino-d'Ampugnani, commune de Haute-Corse
 San-Gavino-di-Fiumorbo, commune de Haute-Corse
 San-Gavino-di-Tenda, commune de Haute-Corse

San Gavino Monreale, commune de Sardaigne